Mit Startknoten wird in der Graphentheorie bezeichnet:
 der Startknoten einer gerichteten Kante, siehe Kante (Graphentheorie)
 der Startknoten eines Weges, siehe Weg (Graphentheorie)